Josef Svensson kan syfta på bland andra:

* Josef Svensson (1852–1913), svensk veterinär
 Josef Svensson (1899–1944), svensk friidrottare